Cruel & Unusual (album), een album van Black Sun Empire
Cruel and Unusual (strip), een stripserie uit 1999
Cruel and Unusual (film), een documentairefilm uit 2006 
Cruel and Unusual (roman), een roman van Patricia Cornwell